Máté Lajos
 Máté Lajos (1928–2011) rendező
 Máté Lajos (1928) síelő
 Máté Lajos (író)
hasonló nevűek
 Csurgói Máté Lajos (1931–2001) festő, grafikus